Кемпо — село.
 Кемпо — район.
 Кемпо — єдиноборства.